Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 9 по 15 апреля в Белграде (Сербия) и с 21 по 28 апреля в Мехико (Мексика).

Регламент 
 Группа А: команда, занявшая первое место получит право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.
 Группа B: команда, которая займёт первое место, получит право играть в 2020 году в группе А, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги 
Группа А

   Вышла в группу В первого дивизиона 2020 года.
   Вылетела в группу В второго дивизиона 2020 года.

Группа B

   Вышел в группу А второго дивизиона 2020 года.
   Вылетела в группу A третьего дивизиона 2020 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимут участие 12 национальных команд — пять из Европы, четыре из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная Хорватии пришла из первого дивизиона, сборная Грузии пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Евгений Гришкевич (Griškevičs Jevgēņijs)
  Мирослав Ярец (Iarets Miroslav)
  Рамон Стеркенс  (Sterkens Ramon)
  Кристоф Штернат (Sternat Christoph)

Линейные судьи
  Денни Бересфорд (Beresford Danny)
  Хавар Даль (Dahl Havar)
  Тибор Фазекаш (Fazekas Tibor)
  Кэнсукэ (Кенcке) Канадзава (Kanazawa Kensuke)
  Джеймс Кавана (Kavanagh James)
  Иван Неделькович (Nedeljkovic Ivan)
  Давид Пердув (Perduv David)

Турнирная таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Судьи 
В группе B второго дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Бенас Якшис (Jakšys Benas)
  Томаш Радзик (Radzik Tomasz)
  Эндрю Такаберри   (Thackaberry Andrew)
  Тим Цирциганис (Tzirtziganis Tim)

Линейные судьи
  Анже Бергант (Bergant Anže)
  Серхио Бьек (Biec Sergio)
  Томаш Брейха (Brejcha Tomas)
  Джастин Корнелл (Cornell Justin)
  Лассе Далеруп (Dahlerup Lasse)
  Марк-Генри Прогин (Progin Marc-Henri)
  Сем Рамирес (Ramirez Sem)

Турнирная таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC-5).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время

По данным IIHF

Лучшие вратари 
В список включены пять лучших вратарей, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени своей сборной.

<small>Примечание: М — Место в рейтинге; В = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Деннис Хедстром
 Защитник:  Стефан Амстон
 Нападающий:  Элиэзер Щербатов

 По данным IIHF 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Александр Жужунашвили
  Милослав Рачанский
  Элиэзер Щербатов
  Хорхе Перец
  Мэттью Шнайдер
  Ким Кван-Хо

 По данным IIHF

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Хоккей
Хоккей